Алтаир Харабо () мексичка је глумица, рођена 7. августа 1986. године у Мексику.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа